Hamipteridae — викопна родина птерозаврів. Наразі названо тільки двох представників - Iberodactylus з барему Іспанії й Hamipterus із ранньої крейди Китаю.

Систематика 

Hamipterus було описано 2014-го року, і, оскільки жодного сестринського таксона авторам не було відомо, до окремої родини його не виділили, визначивши тільки відмінність від відомих родин Pteranodontoidea. 2019-го року Holgado et al. описали Iberodactylus andreui, сестринський таксон Hamipterus tianshanensis і виділили родину Hamipteridae, об‘єднану перш за все двома характеристиками передщелепного гребеня: наявністю чітко окреслених паралельних і загнутих уперед борозен і антеродорсального розширення в передньому регіоні цього утворення.

Кладограма нижче зображує положення Hamipteridae згідно Pêgas et al. (2019):

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Pteranodontoidea